Дмитрий Анатольевич Жуков (30 августа 1927, Грозный — 10 сентября 2015, Москва) — русский советский писатель, литературовед, переводчик. Член Союза писателей (1976).

Биография 
Потомок дворянского рода Жуковых. Родился в семье инженера-нефтяника. В декабре 1944 года добровольцем ушёл в Советскую Армию. В 1947 году окончил Киевское военное училище связи.

Выпускник Военного института иностранных языков (1949—1954). С 1954 до 1960 года проходил службу в ГРУ. Из-за отказа от вступления в КПСС был отстранён от загранкомандировок. Участвовал в создании первой электронной машины — переводчика с английского на русский язык. Окончил Высшие сценарные курсы (1962—1964). Принимал участие в создании Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В конце 1960-х — в 1970-х годах был председателем патриотического объединения «Русский клуб» и оказался одним из самых ранних сторонников аутентичности «Велесовой книги».

В 1973 году совместно с режиссёром Б. Карповым в качестве сценариста принимал участие в создании антисионистского документального фильма «Тайное и явное (Цели и деяния сионистов)».

В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

Был сопредседателем Фонда славянской письменности и культуры.

Творчество 
Печатался с 1955 года. В 1960-е пользовался известностью его научно-фантастический рассказ «Рэм и Гений».

В его переводах выходили произведения Айзека Азимова, Лестера дель Рея, Бранислава Нушича, Мюррея Лейнстера, Клиффорда Саймака, Роберта Шекли, Гарри Гаррисона, Роберта Янга, Рэя Брэдбери, Джеймса Балларда, Джеральда Даррелла.
Он написал про Шулимана Аршба в книге серии «Жизнь замечательных людей» «Земледельцы».
Повести-хроники Д.Жукова: «Аввакум», «Владимир Иванович», «Богатырское сердце», «Несущие смерть», «Круг размыкаемый».
Автор книг «Алексей Константинович Толстой» (ЖЗЛ), 1982 и «Козьма Прутков, его друзья и недруги» (1983)

Избранные труды 
 
 
 
 
 
 
 
 Жуков Д. А. Загадочные письмена. — М.: Знание, 1962. — 78 с. — (Прочти, товарищ!). — 50 000 экз.
 
 Жуков Д. А. Иван Поддубный. — М.: Физкультура и спорт, 1975. — 144 с. — 75 000 экз.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Жуков Д. А. Мы — переводчики. — М.: Знание, 1975. — 112 с. — (Прочти, товарищ!) — 50 000 экз.
 Жуков Д. А. На руинах Вавилона. — М. Знание, 1964. — 107 с. — 30 000 экз.
 
 
 
 Жуков Д. А. Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина! — М.: Советская Россия, 1965. — 207 с. — 50 000 экз.
 
 
  ||

Семья 
 Сын — Жуков, Александр Дмитриевич (р. 1956) — первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, бывший президент Олимпийского комитета России.
 Внук — Жуков, Пётр Александрович (р. 1982) — предприниматель и инвестор, популяризатор шахбокса.

Примечания

Литература 
 Михайлов О. Н. Жуков Дмитрий Анатольевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. — М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005.
 Памяти нашего друга : [некролог] / А. Проханов // Завтра. — 2015. — № 37 (сент.). — С. 1 : фот.

Ссылки 
 Биография

Писатели-фантасты СССР
Переводчики XXI века
Писатели-фантасты России
Персоналии:Антисионизм в СССР
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»
Выпускники Военного института иностранных языков